Callback ou call back peut être :
 une fonction de rappel, une structure en programmation informatique ;
 le web call back, un service présent sur certains sites web.
 une procédure de vérification par rappel téléphonique (en anglais : callback procedure, ou callback security procedure), permettant de s'assurer de la sécurité d'une opération comptable, en particulier dans le domaine bancaire (en contrôlant l'identité et la qualité réelles de l'interlocuteur), afin d'éviter le type d'escroquerie connue sous le terme d'"arnaque au président".

Cinéma et télévision
 Callback est un film américain réalisé par Nigel Dick en 2005.
 Callback est un film américain réalisé par Christopher Glatis en 2005.
 Callback est un film américain réalisé par Eric M. Wolfson en 2005.
 Callback est un court métrage britannique réalisé par Justin Rogers en 2005.
 Callback est un court métrage américain réalisé par Kristina Leath en 2008.
 Callback est un groupe hardcore trash du Québec (Rimouski)

Homonymie de titre

pl:Callback